Ма́нгри —

 Екосистема мангрового лісу (або «мангрового болота»).

 Види дерев та кущів у мангрових лісах.
 Дерева роду Rhizophora.